Dostoievskaia () — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia:

 Estação Dostoievskaia — Metro de São Petersburgo, em São Petersburgo. 
 Estação Dostoievskaia — Metro de Moscovo, em Moscovo.

Ver também
 Fiódor Dostoiévski, um escritor russo, cuja memória é homenageada em nome das estações de metro acima referido.

Desambiguação